Вольтерс, Клаус (нем. Klaus Wolters; 1926—2012) — швейцарский пианист и музыкальный педагог.
 Вольтерс, Эрнст (нем. Ernst Wolters; 1893—1945) — швейцарский скрипач и дирижёр.